Санта Лусија, Ехидо де Сан Матео ел Вијехо има више значења:

 Санта Лусија, Ехидо де Сан Матео ел Вијехо (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Лусија, Ехидо де Сан Матео ел Вијехо (Темаскалсинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику